Kadetten kan syfta på:

Idrott 
 Kadetten Schaffhausen, handbollsklubb från Schaffhausen i Schweiz som bildades 1955
 Kadetten (idrottsförbund), schweizisk ungdomsförbund från Zürich som grundades på 1800-talet

Film 
 Kadetten (1931), tysk spelfilm från 1931 av Georg Jacoby
 Kadetten (1941), tysk spelfilm från 1941 av Karl Ritter

Övrigt 
 Kadetten (musikfestival), strandfestival i Oslofjorden i Norge som grundades 2018
 Kadetten (sandbank), 21 meter hög sandbank i Norrbottens län i Sverige

Se även 
 Kadett (olika betydelser)